Знаменская церковь (церковь иконы Божией Матери «Знамение») — православный храм в станице Слащёвской Области Войска Донского, ныне Волгоградской области.

История 
До 1764 года в станице Слащевской существовала деревянная обветшавшая от давнего построения, Знаменская церковь. Взамен ей была построена новая деревянная церковь, в то же наименование, которая была освящена в 1769 году. В 1788 году она сгорела. В следующем, 1789 году была заложена каменная Знаменская церковь, с колокольней и с приделом во имя Николая Чудотворца. Освящен новый храм был в 1796 году.

Знаменская церковь относилась к зотовскому благочинию, в её приходе находились хутора — Любишкин, Белогорский, Шайкин, Темрюцкой, Астахов, Михеев, Ключанский, Сукачев, Избушенский, Шеховской, Крутой, Краснопопов, Калинин, Дубовской, Панкратов, Никулин, Вершинин, Кружаков, Сиськов и Колотаевский.

Церковь простояла до 1930-х годов и была разрушена. Только после распада СССР, в 2001 году, в станице Слащевской Волгоградской области был образован приход Иконы Божией Матери «Знамение» образован в 2001 году. Остатки сильно разрушенного храма, в котором ещё можно совершать богослужения, был передан приходу. Богослужения в церкви совершаются по воскресным и праздничным дням. Её настоятель — священник Александр Никитин — окормляет приходы в станице Букановской и хуторе Остроухове.

Адрес: 403420, Волгоградская область, Кумылженский район, станица Слащевская, ул. Свободы, 19.

В Государственном архиве Волгоградской области имеются документы, относящиеся к этой церкви.

Люди, служившие в церкви

Примечания

Ссылки 
 Станицы Слащевской Знаменская церковь
 Епископ Елисей посетил приходы Серафимовичского благочиния в Кумылженском районе
 «От храма к храму»: в Волгоградской митрополии завершился молодёжный сплав на байдарках
 ЗАМЕТКИ К ИСТОРИИ УРЮПИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Храмы Области Войска Донского
Слащёвская